Mathias Hasselrot kan syfta på:

* Mathias Hasselrot (1769–1839), svensk präst och politiker
 Mathias Hasselrot (1852–1937), svensk jurist och ämbetsman